Omonadus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1866. Omonadus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Omonadus